

Sigle 
 Legge fallimentare
 Line feed – carattere di controllo
 Low frequency – banda di onde radio a bassa frequenza

Codici 
 LF – codice vettore IATA di FlyNordic

Altro 
 LF – targa automobilistica di Lilienstadt (Austria)
 DAF LF – autocarro prodotto da DAF